El Torneig de Dubai 2013, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de febrer de 2013 per la categoria femenina i entre el 26 de febrer i el 2 de març en la masculina, ambdós en l'Aviation Club Tennis Centre de Dubai, Emirats Àrabs Units.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el segon títol de l'any i el quart a Dubai (2009, 2010, 2011). Per la seva part, l'indi Mahesh Bhupathi va guanyar el cinquè títol de dobles a Dubai, cadascun amb un company diferent.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins  

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013